Влади́мир Янко́вский:
 Янковский, Владимир Викторович (1926—1980) — советский музыковед и композитор.
 Янковский, Владимир Иосифович (род. 1971) — советский и белорусский футболист.
 Янковский, Владимир Ростиславович (род. 1960) — советский и российский актёр и режиссёр.